Gehrer ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Gehrer, deutscher Sportmanager, Handballspieler und -trainer sowie Sportfunktionär
 Elisabeth Gehrer (* 1942), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Emil Gehrer (1913–1992), österreichischer Bildhauer
 Dietmar Gehrer (* 1955) ist der erste niedergelassene Tätowierer der Schweiz 
 Liz Gehrer (* 1949), Schweizer Künstlerin, Malerin und Plastikerin
 Martin Gehrer (* 1957), Schweizer Politiker (CVP)
 Stefan Gehrer (* 1967), österreichischer Fernsehjournalist